Васильєв Василь Васильович:
 Васильєв Василь Васильович (1828—1894) — російський живописець, академік візантійського живопису Петербурзької академії мистецтв.
 Васильєв Василь Васильович (1915—1943) — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Василь Васильович (1924—2010) — почесний громадянин Херсона.